Обратная киносъёмка — кинотрюк, основанный на обратном ходе киноплёнки в киносъёмочном аппарате, в результате чего при кинопроекции полученного фильма зритель видит на экране обратную последовательность отснятых событий. Обратная киносъёмка является одним из простейших и старейших приёмов для получения различных эффектов, чаще всего комических. Этим способом создаётся иллюзия «восстановления» разбитых, разрушенных или сгоревших предметов, «расступающегося моря», взлетающих с земли людей и движения задом наперёд. Приём обратной киносъёмки применяют и для изображения остановки быстро движущегося автомобиля или поезда в точно определённом месте кадра, например перед лежащим на дороге человеком. Снимаемый автомобиль при обратной киносъёмке разгоняется от выбранного места задним ходом, а на экране это выглядит как торможение после движения вперёд.

Технология 
При использовании оптической (не цифровой) технологии кинематографа с киноплёнкой известны два способа получения эффекта обратной киносъёмки: в киносъёмочном аппарате и с помощью трюковой печати. Впервые эффект был получен ещё Жоржем Мельесом, пустившим механизм аппарата в обратную сторону. С тех пор приём стал часто использоваться, и наиболее совершенные камеры начали снабжать функцией обратного хода. В СССР обратный ход киноплёнки был доступен в аппаратах «Родина», «Дружба», семействах КСК, КСМ и других. В любительской практике для достижения эффекта переворачивали камеру вверх дном, что позволяло на симметричной 16-мм киноплёнке получать обратную последовательность кадров.

Второй способ предполагает трюковую печать в специальных кинокопировальных аппаратах (трюк-машинах). На телевидении эффект обратной съёмки достигался на этапе монтажа реверсивным воспроизведением нормальной видеозаписи на видеомагнитофоне с динамическим трекингом. При современных цифровых технологиях кинопроизводства, не предполагающих использования киноплёнки, эффект обратной съёмки достигается при нелинейном монтаже на компьютере.

Использование

Художественное 
Существует несколько применений для обратной киносъёмки. Некоторые из них носят художественный характер. Например, обратная киносъёмка может быть использована для комичного эффекта, как в сцене со штангой фильма «Приключения Электроника». В картине «Здравствуйте, я ваша тётя!» целая сцена прибытия лже-тётушки отснята задом наперёд, позволив актёру Калягину изобразить «отступление», двигаясь по столам и стульям вперёд. Эффект можно использовать для создания на экране иллюзии возвращения уничтоженных вещей «к жизни», снимая процесс их разрушения или распада в обратном направлении. Возможно, самым известным примером того, как актёру приходится запоминать свои диалоги в обратном порядке, является Крис Мартин в музыкальном клипе на песню Coldplay The Scientist, где Мартин целый месяц тренировался запоминать текст песни в обратном направлении, чтобы достичь реалистичного эффекта. Действительно, музыкальные клипы оказались зрелой средой для обратной киносъёмки, причём первым примером почти наверняка был сингл The Beatles 1967 года Strawberry Fields Forever; на самом деле, песня была одним из первых музыкальных клипов. Существует множество примеров, но некоторыми другими примечательными примерами музыкальных клипов обратного движения являются Typical от Mutemath, Breezeblocks от Alt-J и Drop от группы The Pharcyde.

Художественное использование обратного действия широко распространено в фильмах Жана Кокто. Например, в фильме «Красавица и Чудовище» (1946) актёр, помещающий лист бумаги в огонь, а затем уходящий назад, был снят в обратном движении, в результате чего он выглядел так, как будто персонаж подошел к огню и вытащил из него бумагу. Аналогичные случаи — это когда лепестки снимаются с цветка. Кокто снял это в обратном движении, сделав его на экране, как будто цветок возвращается к жизни, а лепестки снова присоединяются к стеблю. Тем не менее, другими примерами являются рисунки Кокто с тряпкой и неразрушающей керамикой, с фрагментами, взлетающими в его руку и объединяющимися вместе. Ко времени «Завещания Орфея» использование обратной киносъёмки было эндемичным в работе Кокто, и более чем один критик объявили его настолько чрезмерно используемым, что он является неловким личным тиком.

Фильм Кристофера Нолана «Довод» (2020) в значительной степени использует драматические последовательности действий с участием персонажей и объектов, которые обращены во времени по сравнению с остальным миром.

Техническое 
Другие виды использования обратной киносъёмки носят технический характер. Например, трудно точно нацелить выстрелы с вертолёта. Иметь точку зрения, спустившись с неба в крупный план на конкретный объект или сцену, почти невозможно достичь с помощью вертолета, так как почти невозможно получить идеально оформленное и сфокусированное конечное изображение. Поэтому такие кадры снимаются в обратном движении, начиная с вертолёта рядом с целью, а затем поднимаясь назад и вверх в небо. Аналогичный подход может быть принят также в качестве меры предосторожности, например, когда транспортное средство должно останавливаться от скорости непосредственно перед объектом, так как вместо этого его можно запустить в финишном положении и повернуть вспять; например, этот трюк можно увидеть в сцене фильма «Завтра не умрёт никогда», где Джеймс Бонд управляет автомобилем с дистанционным управлением в натуральную величину.

Соображения 
Переворачивание камеры вверх ногами и запуск вперед как обычно, так что катушки пленки снизу вверх имеют несколько недостатков. Приём может быть использован только с кинематографическими системами, предполагающими симметричное расположение кадра на киноплёнке с двумя одинаковыми рядами перфорации, например Super-35 или классический 16-мм. В случае съёмки в Академическом формате необходима соответствующая разметка видоискателя камеры, учитывающая смещение резервного промежутка для звуковой дорожки и всего кадра в противоположные стороны. Кроме того, возможны последующие трудности с обработкой негатива, потому что зубья грейфера будут привлекать перфорацию пленки на противоположных сторонах к нормальной.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Спецэффекты